

Geografia
 Bay Shore – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato di New York, contea di Suffolk
 Cast Iron Shore – nome dato alle rive del Mersey nel sud di Liverpool
 Jersey Shore – borough nella contea di Lycoming, nello Stato della Pennsylvania, Stati Uniti d'America
 Jersey Shore – regione geografica corrispondente alla costa atlantica dello Stato del New Jersey, Stati Uniti d'America
 West Bay Shore – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato di New York, contea di Suffolk

Persone
 David Shore (1959) – sceneggiatore e produttore televisivo canadese
 Dinah Shore, nome d'arte di Frances Rose Shore (1916-1994) – cantante, attrice e personaggio televisivo statunitense
 Eddie Shore, propr. Edward William Shore (1902-1985) – giocatore e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Howard Shore (1946) – compositore e direttore d'orchestra canadese
 Jane Shore (1445-1527) – nobildonna inglese, amante di Edoardo IV d'Inghilterra
 John Shore, I barone Teignmouth (1751-1834) – funzionario britannico, governatore generale dell'India
 Pauly Shore (1968) – attore statunitense
 Ryan Shore (1974) – compositore, direttore d'orchestra e sassofonista jazz statunitense
 Stephen Shore (1947) – fotografo statunitense

Programmi televisivi
 Acapulco Shore – reality show messicano
 Gandía Shore – reality show spagnolo
 Geordie Shore – reality show britannico
 Jersey Shore – reality show statunitense
 Super Shore – reality show spagnolo

Altro
 Durometro Shore – strumento per misurare la durezza degli elastomeri e di alcuni polimeri termoplastici
 Jane Shore film del 1915 diretto da Bert Haldane e da F. Martin Thornton
 Lorna Shore – gruppo deathcore statunitense
 Shore – album dei Fleet Foxes del 2020
 Shore Acres – film del 1914 diretto da John H. Pratt
 Off Shore – album discografico di Santo & Johnny del 1963
 The Shore – cortometraggio del 2011, diretto dal regista Terry George

Pagine correlate
 North Shore
 South Shore